Jantschew ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Jantschew (* 1913), bulgarischer Radrennfahrer
 Todor Jantschew (* 1976), bulgarischer Fußballspieler